Clytini é uma tribo de coleóptero da subfamília Cerambycinae.

Gêneros
 Abacoclytus
 Acrocyrta
 Amamiclytus
 Amyipunga
 Anthoboscus
 Ayriclytus
 Brachyclytus
 Calanthemis
 Calloides
 Carinoclytus
 Cetimaju
 Chlorophorus
 Clytobius
 Clytocera
 Clytoleptus
 Clytopsis
 Clytosaurus
 Clytus
 Cotyclytus
 Cyrtoclytus
 Demonax
 Denticerus
 Dexithea
 Epiclytus
 Euryscelis
 Glycobius
 Hesperoclytus
 Ischnodora
 Isotomus
 Itaclytus
 Kazuoclytus
 Laodemonax
 Mecometopus
 Megacheuma
 Megacyllene
 Miriclytus
 Neoclytus
 Ochraethes
 Perissus
 Pirangoclytus
 Placoclytus
 Placosternus
 Plagionotulus
 Plagionotus
 Plagithmysus
 Plesioclytus
 Pseudosphegesther
 Psilomerus
 Rhabdoclytus
 Rhaphuma
 Rostroclytus
 Sarosesthes
 Sinoclytus
 Tanyochraethes
 Teratoclytus
 Thranodes
 Trichoxys
 Triodoclytus
 Tylcus
 Unaiuba
 Xylotrechus
 Ygapema

Referência

Cerambycinae
Clytini